Bhend ist der Familienname folgender Personen:

 Edwin Bhend (* 1931), Schweizer Schachspieler
 Käthi Bhend (* 1942), Schweizer Grafikerin und Illustratorin
 Samuel Bhend (1943–2021), Schweizer Politiker (SP), Regierungsrat des Kantons Bern 1997–2006

Siehe auch:
 Bend